Die Süper Lig 2002/03 war die 45. Saison der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 9. August 2002 mit dem Spiel Trabzonspor gegen Fenerbahçe Istanbul und endete am 31. Mai 2002 mit dem 34. Spieltag. Vom 23. Dezember 2002 bis 1. Februar 2003 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde Beşiktaş Istanbul im 100. Jubiläumsjahr seiner Gründung vor Lokalrivalen Galatasaray Istanbul. Die Absteiger der waren Altay Izmir, Göztepe Izmir und Kocaelispor. Fenerbahçe Istanbul kam auf den 6. Platz.

Es war die erste Spielzeit nach der WM 2002, wo die Türkei den Dritten Platz belegte. Viele Fußballanhänger machten sich Hoffnungen, dass der Erfolg sich bei den Vereinen in Europa widerspiegelt.

Teilnehmer 
Für die Süper Lig 2002/03 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die Erst- bis Drittplatzierten der 2. Liga Altay Izmir, Elazığspor und Adanaspor. Während Altay Izmir nach zwei Jahren zurückkehrte, schaffte Adanaspor den sofortigen Wiederaufstieg. Für Elazığspor war es die erste Erstligateilnahme in deren Vereinsgeschichte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul 

* Amaral (11/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 1. Lig - Saison 2002/03 auf kicker.de
 Offizielle Internetpräsenz der 1. Lig 2002/03 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org (türkisch)
 
 1. Lig 2002/03 auf angelfire.com (englisch)

2002/03
Fußballsaison 2002/03